Тисс может означать:
 Тис, или тисс () — род хвойных деревьев семейства Тисовые.
 Тисс (автомат) — российский автомат ОЦ-12, разработанный в Тульском ЦКБ спортивного и охотничьего оружия на базе АКС74У.

Фамилия 
 Тисс, Брук (род. 1969) — американская актриса и певица.
 Тисс, Вольфганг (1911—1943) — немецкий коммунист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».
 Тисс, Жак-Франсуа (род. 1946) — бельгийский экономист, научный руководитель Лаборатории теории рынков и пространственной экономики НИУ ВШЭ.
 Тисс, Урсула (1924—2010) — американская актриса немецкого происхождения, супруга актёра Роберта Тейлора.

См. также 
 Тис (значения)
 Тисса (значения)